New York Mills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New York Mills (Minnesota)
New York Mills (New York)